Abukir je lahko:
 Abukir (naselje)
 Abukir (zaliv)
 Abukir (rt)
 Abukir (otok)

Glej tudi 
 bitka za Abukir